Театр мимики и жеста:

 Театр мимики и жеста (Гомель) — театр в Гомеле.
 Театр мимики и жеста (Москва) — театр в Москве.